Munson kan syfta på följande:

Peresoner
 Audrey Munson (1891–1996), modell och skådespelare

Geografi

Kanada 

 Munson, Alberta, ort,

USA 

 Munson, Florida, ort, Santa Rosa County,

Se även
 Mount Munson – berg i Antarktis och Kanada

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn